azuur (kleur) of lazuur, een blauwe kleur;
 azuur (heraldiek), de kleur blauw in de heraldiek;
 Azuur (schilderij), een schilderij van de Vlaamse schilder Gustave Van de Woestyne.